Симонково — название нескольких населённых пунктов:
 Симонково — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Симонково — деревня в Торжокском районе Тверской области.